Клэкстон: Клэкстон, Николас (род. 1999) — американский баскетболист.
 Клэкстон, Спиди (род. 1978) — американский баскетболист.